Герич Василь Іванович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Герич Ігор Дионізович (15 жовтня 1961 — 15 червня 2014) — український лікар, доктор медичних наук, професор.
 Герич Іван Миколайович, Іван Миколайович Герич (1911(1911), село Вільшаник Самбірського повіту Австро-Угорщина, тепер Самбірського району Львівської області — ?) — український радянський діяч, робітник. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.